

Sport
Stichting Betaald Voetbal Vitesse – club calcistico olandese di calcio maschile.

Aziende
Vitesse – azienda portoghese operante nel settore del modellismo automobilistico.